Секве́стр ( від  — «ставлю зовні, віддаляю»):
 Секвестр (юриспруденція):
 Заборона або обмеження, що встановлюються органами державної влади на використання чи розпорядження будь-яким майном.
 Передача діленого майна третій особі (керуючій або зберігаючій) з метою подальшої передачі вигравшій судовий процес особі. Розрізняють процес добровільний, за волевиявленням сторін та примусовий, за рішенням суду, секвестр.
 Секвестр (медицина) — омертвілі ділянки кістки. Секвестри видаляються самостійно, або витягуються при оперативному втручанні (секвестротомія).
 Секвестр (економіка) — скорочення витрат при виконанні окремих статей або всього державного бюджету. Обумовлюється різними причинами: прорахунками при складанні бюджету, виникненням форс-мажорних обставин тощо.

Посилання 
 Секвестр //Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. — 2-е вид., переробл. і доповн. — К.: Алерта, 2011—558 с.
  СЕКВЕСТР //